Alder Stream ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alder Stream (Golf von Alaska), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yakutat)
 Alder Stream (East Branch Sebasticook River), Fluss im Penobscot County, Bundesstaat Maine
 Alder Stream (North Branch Dead River), Fluss im Franklin County, Bundesstaat Maine
 Alder Stream (Piscataquis River), Fluss im Piscataquis County, Bundesstaat Maine
 Alder Stream (Somerset County), Fluss im Somerset County, Bundesstaat Maine 
 Alder Stream (West Branch Carrabassett River), Fluss im Franklin County, Bundesstaat Maine